Fuori dal coro – film italiano del 2015 diretto da Sergio Misuraca
 Fuori dal coro – programma televisivo italiano del 2018 condotto da Mario Giordano